William Curlin ist der Name folgender Personen:

* William G. Curlin (1927–2017), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Charlotte
 William P. Curlin (* 1933), US-amerikanischer Politiker